Махараджгандж:

 Махараджгандж — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Махараджгандж — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.